Ziarno prawdy – opowiadanie fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego
 Ziarno prawdy – powieść kryminalna autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego
 Ziarno prawdy – film thriller w reżyserii Borysa Lankosza, ekranizacja książki Miłoszewskiego